Maxime Le Marchand (Saint-Malo, 10 november 1989) is een Frans voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij verruilde OGC Nice in juli 2018 voor Fulham,.dat hem op 01/02/2021 uitleende aan Royal Antwerp  F.C..

Clubcarrière 
Le Marchand is afkomstig uit de jeugdacademie van Stade Rennais, waar hij samenspeelde met onder meer Yann M'Vila en Yacine Brahimi. Tijdens het seizoen 2009/10 werd hij uitgeleend aan Le Havre om wedstrijdervaring op te doen. De centrumverdediger kwam tot een totaal van 27 competitieduels in de Ligue 2, waarna de club hem definitief overnam. Na zes seizoenen en meer dan 150 competitiduels in het shirt van Le Havre maakte hij in 2015 de overstap naar OGC Nice. Op 8 augustus 2015 debuteerde Le Marchand in de Ligue 1 tegen AS Monaco. Een week later volgde zijn eerste competitietreffer, tegen Troyes AC.

Statistieken

Referenties 

Frans voetballer